Kínai Központi Televízió
 és csatornái
 zártláncú televízió (closed-circuit television)